Quo steht für:

 Quo (Band), US-amerikanisches Rap-Duo
 Gon (Längenmaß), ein vietnamesisches Längenmaß

Quo ist der Familienname folgender Personen:

 Beulah Quo (1923–2002), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin